Ophioplocus granulosus är en ormstjärneart. Ophioplocus granulosus ingår i släktet Ophioplocus och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
granulosus